Селецкое сельское поселение или муниципа́льное образова́ние «Селе́цкое» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальной единице в Холмогорском районе — Селецкому сельсовету.

Административным центром была деревня Погост.

География 
Сельское поселение находилось на юге Холмогорского района, на берегах рек Емца, Мехреньга и Кода.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Законом Архангельской области от 28 мая 2015 года № 290-17-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Селецкое», «Зачачьевское» и «Емецкое» в сельское поселение «Емецкое» с административным центром в селе Емецк.

В 1954 году Плесовский сельский совет был присоединён к Селецкому сельсовету.

Население

Состав поселения 
В состав сельского поселения входили:
 Гора
 Закода
 Кривец
 Кудосмина
 Мурги 1-е
 Мякурье
 Печково
 Пешемское
 Погост
 Рипалово
 Тегра Верхняя
 Тегра Нижняя
 Тегра-Осередок
 Усть-Мехреньга
 Чуроз-Гора

См. также 
 Список населённых пунктов Холмогорского района

Примечания

Ссылки

Законодательство 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)

История 
 Археологические стоянки (Холмогорский район)
 Подчинённые пункты Средьмехреньгского сельсовета Емецкого района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Подчинённые пункты Плесовского сельсовета Емецкого района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Подчинённые пункты Селецкого сельсовета Емецкого района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Селецкое поселение на Wikimapia
 Усть-Мехреньга, Сельцо

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Холмогорского района
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году